Первышин — русская фамилия. Известные носители:

 Первышин, Андрей Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист-защитник.
 Первышин, Николай Алексеевич (1890—1951) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Первышин, Эрлен Кирикович (1932—2004) — советский государственный деятель, министр связи.